Mezzaselva ima više značenja:
 Mezzaselva, Bolzano
 Mezzaselva, Trento